Съдбата на човека може да се отнася за:
 Съдбата на човека (Андре Малро), роман на Андре Малро от 1959 г.
 Съдбата на човека (разказ), разказ от Михаил Шолохов, написан през 1956 – 1957 г.
 Съдбата на човека (филм), филм на Сергей Бондарчук от 1959 г. по едноименния разказ на М. Шолохов